Araparícuaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Araparícuaro, Tancítaro, Michoacán de Ocampo, 
 Araparícuaro, Ario, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar